Доминика — это островное государство в карибском море, расположенное на одном из малых Антильских островов.  Самая высокая гора Доминики — вулкан Дьяблотен, который так же является второй по высоте горой малых Анильских островов.

См. также 
 География Доминики

Ссылки 
 

 
Доминика